Октя́брьский проспе́кт — крупнейшая улица и главная ось города Кирова. Проспект протянулся от площади XX партсъезда на севере до пересечения с Комсомольской улицей на юге. Имеет статус магистральной улицы общегородского значения.

История 

Впервые будущий Октябрьский проспект появился в первом регулярном плане Вятки в 1784 году как Гласисная улица. Название улицы образовано от  — земляной, потому что улица была пограничной и прошла рядом с земляным валом, окружавшим посадскую часть Вятки. Следующие полтора века Гласисная улица являлась западной границей города. Гласисная улица была ограничена Острожной улицей (ныне ул. МОПРа) на севере и Орловской улицей на юге.

В 1812 году новый регулярный план удлинил улицу до Луковицкого оврага на севере (ныне Профсоюзная улица) и речки Хлыновки на юге. В 1902 году улице присвоили имя Санкт-Петербургской, так как улица вела к построенному недавно Петербургскому вокзалу, главным железнодорожным воротам города. В 1914 году вслед за столицей улица сменила название на Петроградскую, а в 1915 году Петроградская улица получила статус бульвара, ознаменовавший повышение её значимости для города.

После установления советской власти бульвар менял название на Красно-Питерский, Красноленинский, Ленинградский. В 1927 году бульвару присвоили окончательное название — Октябрьская улица — в честь Великой Октябрьской социалистической революции. 25 июня 1928 года Президиум ВЦИК принял решение о включении в городскую черту Вятки 27 близлежащих слобод и деревень, что увеличило городскую территорию вдвое. С учётом активно разрушаемых прежних доминант города в районе улиц Ленина (Николаевской) и Льва Троцкого (ранее Казанской, ныне Большевиков) и новых западных территорий к Октябрьской улице переходят функции главной оси развивающегося города, она же связывала рабочий городской север с вокзалом на юге. В 1940 году на улице начинают возводить первую в городе трамвайную линию, но из-за начавшейся Великой Отечественной войны строительные работы были остановлены. Город становится крупным эвакоцентром, принимающим промышленность и учреждения культуры привоенных территорий. Предприятия, в основном, размещаются в малоосвоенных западных и северных территориях, от северного промышленного центра к Октябрьской улице проложено Филейское шоссе, соединявшееся с улицей в районе современного мясокомбината. Вместо трамвая на Октябрьской улице и по Филейскому шоссе протягивают троллейбусную линию. В 1958 году Октябрьскую улицу и Филейское шоссе объединяют в Октябрьский проспект, который вплоть до присоединения Нововятска к Кирову в 1989 году проходил с севера на юг всю городскую территорию. В 1967—1968 годах все деревянные столбы были заменены на железные (позднее некоторые — на железобетонные).

Объекты 

Октябрьский проспект — центральная магистраль Кирова. На проспекте расположены заводы «Авитек», «ОЦМ», «Лепсе», «Маяк», Кировский мясокомбинат. Учреждения образования — Сельскохозяйственная академия, Авиационный техникум. Учреждения культуры и быта — Кировский цирк и Кировская диорама, Дом Радио и Центральный универмаг, стадионы «Родина» и «1 Мая», спорткомплекс «Спартак».

Пересечения 
 Площади XX партсъезда, им. Лепсе, Комсомольскую
 Улицы Луганскую, Василия Жуковского, Ленинградскую, Правды, Дружбы, Свердлова, Уральскую, Дзержинского, Гайдара, Лепсе, Северное Кольцо, Карла Маркса, Профсоюзную, Чехова, Розы Люксембург, МОПРа, Труда, Пятницкую, Преображенскую, Московскую, Спасскую, Герцена, Молодой Гвардии, Маклина, Воровского, Красноармейскую, Пролетарскую, Милицейскую, Азина, Некрасова, Комсомольскую.

Из-за особенностей своего исторического развития, проспект идёт сначала с запада на восток, а на основном своём протяжении — с севера на юг. В месте его поворота на юг начинается другая крупная улица Кирова — Карла Маркса, которая первый квартал идёт на юго-восток, но на основном своём протяжении — с севера на юг, параллельно Октябрьскому проспекту. Получается, что две параллельные центральные улицы города имеют перекрёсток.

Транспорт 
По улице ходят автобусы и троллейбусы. Во время войны ходил пассажирский рабочий поезд.

Городской фольклор 
Существует известный городской анекдот:

Известные люди 
 С 1956 по 1995 год в доме № 50 по Октябрьскому проспекту жил со своей семьёй известный детский писатель, поэт и фольклорист Леонид Дьяконов. В честь его памяти на доме по решению городских властей была установлена мемориальная доска.

Примечания

Ссылки 
 Октябрьский проспект  на сервисе Яндекс.Панорамы.

Литература 
 Вятка. Памятники и памятные места. — Киров, 2002.
 

Проспекты Кирова
Киров